Ottke ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Ottke (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Sven Ottke (* 1967), deutscher Boxer